Сборная Ирландии по футболу до 17 лет — национальная футбольная команда, представляющая Ирландию в международных турнирах, за которую имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Контролируется Футбольной ассоциацией Ирландии.

Наивысшим достижением сборной  на чемпионатах Европы (с 2002 года) является выход в четвертьфинал в 2017 и 2018 году.

Статистика выступлений

Чемпионат мира (до 17 лет) 
 1985: не участвовала
 1987 — 2017: Не квалифицировалась
 2019: будет определено позднее

 Чемпионат Европы (до 16 лет) 
 1982: не участвовала
 1984: не участвовала
 1985: не участвовала
 1986: не квалифицировалась
 1987: не квалифицировалась
 1988: групповой этап
 1989: не квалифицировалась
 1990: не квалифицировалась
 1991: не квалифицировалась
 1992: групповой этап
 1993: групповой этап
 1994: групповой этап
 1995: не квалифицировалась
 1996: четвертьфинал
 1997: не квалифицировалась
 1998: чемпион 1999: не квалифицировалась
 2000: групповой этап
 2001: не квалифицировалась

 Чемпионат Европы (до 17 лет) 
 2002: не квалифицировалась
 2003: отборочный раунд
 2004: отборочный раунд
 2005: элитный раунд
 2006: элитный раунд
 2007: элитный раунд
 2008: групповой этап
 2009: отборочный раунд
 2010: элитный раунд
 2011: элитный раунд
 2012: элитный раунд
 2013: элитный раунд
 2014: элитный раунд
 2015: элитный раунд
 2016: групповой этап
 2017: четвертьфинал
 2018: четвертьфинал
 2019: квалифицировалась в качестве хозяйки турнира''

 Достижения 
 Чемпионат Европы (до 16 лет) (1982—2001)
 Чемпион: 1998
 Чемпионат Европы (до 17 лет)''' (2002—)
 Выход в ¼ финала: 2017, 2018

См. также 
 Сборная Ирландии по футболу
 Сборная Ирландии по футболу (до 21 года)
 Сборная Ирландии по футболу (до 19 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
Ирландия